Turzyn – część Szczecina
 Turzyn – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Kcynia 
 Turzyn – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Brańszczyk 
 Turzyn – wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Lelów